Mentone est un toponyme qui peut désigner :
 Mentone nom local de Menton, commune française des Alpes-Maritimes ;
 Mentone (Californie) localité située dans le comté de San Bernardino dans l’État de Californie ;
 Mentone, localité située dans le comté de Kosciusko, dans l’État d'Indiana ;
 Mentone, localité américaine, siège du comté de Loving, dans l’État du Texas ;
 Mentone, localité américaine de l'Alabama ;
 , localité  australienne appartenant à la zone d'administration locale de la ville de Kingston, au Victoria.

Homonymie de localités aux États-Unis